Il doppio dell'Austrian Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2002.

Àlex Corretja e Luis Lobo erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Corretja con Lucas Arnold Ker e Lobo con Martín García.

García e Lobo hanno perso nel 1º turno contro Joshua Eagle e Ben Ellwood.

Arnold e Corretja hanno perso in finale 7–6 (7–3), 6–4 contro Robbie Koenig e Thomas Shimada.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno rucevuto un bye per il 2º turno

 Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Tomáš Cibulec /  Daniel Vacek (secondo turno)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (quarti di finale)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (semifinali)

 Robbie Koenig /  Thomas Shimada (campioni) 
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (quarti di finale) 
 Andrew Kratzmann /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno) 
 Lucas Arnold Ker /  Àlex Corretja (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Austrian Open 2002
ATP Tour 2002